En Pologne, Odrzywół est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie :
 de la gmina d'Odrzywół, dans le powiat de Przysucha,
 du village de Odrzywół, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Odrzywół, dans le powiat de Varsovie-ouest.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Odrzywół.